

Sigle 

BOPP peut désigner :
  film, un film de polypropylène bi-orienté.

Patronyme 

 Christiane Bopp (née en 1963), actrice française ;
 Franz Bopp (1791-1867), un philologue et linguiste allemand ;
 Fritz Bopp (1909-1987), théoricien allemand de la physique nucléaire et de la théorie quantique des champs ;
  (1877-1934), historien américain des mathématiques ;
 Léon Bopp (1896-1977), un écrivain et philosophe suisse ;
 Marie-Joseph Bopp (1893-1972), historien alsacien ;
 Thomas Bopp (1949–2018), un astronome américain qui a codécouvert la comète Hale-Bopp.